Arrow může být:
 Arrow (izraelská raketa) – systém protiraketové obrany v Izraeli
 Arrow (seriál) – americký seriál vysílaný od roku 2012